Personen
 Aleksandr Koedrjavtsev, Russisch tennisprofessional
 Konstantin Koedrjavtsev, voormalige Russisch schaatser
 Nikolaj Koedrjavtsev, Russisch geoloog
 Nikolaj Koedrjavtsev, rector van het Instituut voor Natuurkunde en Technologie in Moskou
 Alla Koedrjavtseva, Russisch proftennisspeelster